Aki (plant) (Blighia sapida), een plant en de vruchten daarvan uit de zeepboomfamilie
Aki (James Bond), een personage uit de James Bondfilm You Only Live Twice
Aki (provincie), een voormalige provincie van Japan
Aki (Kochi), een stad in de Japanse prefectuur Kochi
Aki (Oita), een gemeente in het Japanse district Higashikunisaki in de  prefectuur Ōita
Aki (verhaal), een verhaal uit de Indonesische literatuur.
Aki (schip), Japans slagschip
Aki (wielerploeg), een Italiaanse wielerploeg (1989–1997) ook bekend als Jolly Componibili
Aki Hyryläinen (1968), Fins voetballer

AKI Art & Design Enschede ArtEZ, voorheen 'Academie voor Kunst en Industrie', een kunstacademie in Enschede (Nederland)
Automatische knipperlichtinstallatie, een beveiliging voor een spoorwegovergang
Aangemelde Keuringsinstantie inzake de uitvoering van een EG-richtlijn, zie Aangemelde instantie